William Houstoun ist der Name folgender Personen:

* William Houstoun (Mediziner) (1695–1733), britischer Arzt und Botaniker
 William Houstoun (Politiker) (1755–1813), US-amerikanischer Politiker, Mitglied des Kontinentalkongresses

Siehe auch:

 William Houston